Ґедвидай (Клайпедський район)
 Ґедвидай (Расейняйський район)